Clàudia de Mèdici (4 de juny de 1604 – 25 de desembre de 1648) fou filla de Ferran I de Mèdici gran duc de Toscana i de Cristina de Lorena. Va néixer a Florència, i fou anomenada com la seva àvia (Clàudia de Valois) que al seu torn era besneta de Clàudia de Bretanya, esposa del rei Francesc I de França.

Biografia

Primer matrimoni 
El 1620 es va casar amb Frederic Ubald della Rovere, fill únic de Francesc Maria II della Rovere, duc d'Urbino. Tindran una fill que fou gran duquessa de Toscana. Frederic Ubald va morir sobtadament el 29 de juny de 1623.

Segon matrimoni 
Després de la prematura mort del marit es va casar el 19 d'abril de 1626 amb Leopold V d'Habsburg, i així va esdevenir arxiduquessa consort. A la mort del marit el 1632 va exercir la regència pel seu fill Ferran Carles d'Habsburg, assessorada per cinc directors; el 1646 el fill va arribar a la majoria i va agafar el govern personalment.

Fills 
Del primer matrimoni va tenir a:

Victòria della Rovere (1622–1694) casada amb Ferran II de Mèdici, Gran duc de Toscana, que van tenir successió.

Del segon matrimoni va tenir a:

 Maria Elionor 1627–1629, morta amb dos anys
 Ferran Carles d'Habsburg (1628–1662); casat amb Anna de Mèdici (1616–1676), van tenir filles. Arxiduc de Tirol i Àustria Anterior.
 Isabel Clara 1629–1685 casada amb el duc Carles III de Màntua, van tenir fills
 Segimon Francesc d'Habsburg (1630-1665), successor del seu germà al Tirol i Àustria anterior, casat amb la comtessa palatina Hedwiga de Sulzbach (1650-1681) sense fills
 Maria Leopoldina (1632–1649) casada amb l'emperador Ferran III, van tenir fills.

Mort 
Va morir a Innsbruck el 1648.

Ancestres 
</center>

Ducs d'Urbino
Arxiducs d'Àustria
Dinastia dels Habsburg
Regents
Morts a Innsbruck
Polítics florentins
Polítics austríacs
Morts el 1648
Naixements del 1604